Eugeniusz Haneman – polski fotograf, operator filmowy
 Jan Stefan Haneman – polski ekonomista, polityk